5 złotych 1925 Konstytucja – przeznaczona i ostatecznie niewprowadzona do obiegu moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej
 5 złotych 1927 Nike – próbna moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej opracowana w konsekwencji reformy monetarnej z 1927 r.
 5 złotych wzór 1928 Nike – pierwsza obiegowa moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej wprowadzona 24 lipca 1928 w konsekwencji reformy systemu monetarnego z 1927 r., wycofana 30 września 1934 r.
 5 złotych 1930 Sztandar – pierwsza okolicznościowa moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej, wybita z okazji setnej rocznicy powstania listopadowego, wprowadzona 14 listopada 1930 r., wycofana 30 września 1934 r.
 5 złotych 1930 Wizyta w Brukseli – pamiątkowa, nieobiegowa (próbna) pięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wybita z okazji wizyty w mennicy brukselskiej ministra M.Jackowskiego
 5 złotych wzór 1932 Polonia – obiegowa pięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wprowadzona 30 listopada 1932 r. w konsekwencji reformy systemu monetarnego z 1932 r
 5 złotych wzór 1934 Józef Piłsudski – obiegowa pięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wprowadzona 5 grudnia 1934 r.
 5 złotych 1934 Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki – okolicznościowa moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej, wybita z okazji 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, wprowadzona 31 lipca 1934 r.
 5 złotych 1936 Żaglowiec – okolicznościowa moneta pięciozłotowa II Rzeczypospolitej, wybita z okazji 15-lecia budowy portu w Gdyni, wprowadzona 23 grudnia 1936 r.
 5 złotych wzór 1958 – pierwsza obiegowa moneta pięciozłotowa PRL, wprowadzona 15 grudnia 1958 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 5 złotych wzór 1975 – druga obiegowa moneta pięciozłotowa PRL, wprowadzona 3 lipca 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 5 złotych wzór 1986 – trzecia obiegowa moneta pięciozłotowa PRL, wprowadzona w 1986 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 5 złotych wzór 1989 – czwarta obiegowa moneta pięciozłotowa PRL, wprowadzona 28 grudnia 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 5 złotych wzór 1994 – obiegowa moneta pięciozłotowa III Rzeczypospolitej wprowadzona w konsekwencji denominacji złotego z 1 stycznia 1995 r.

Zobacz też 

 5 złotych polskich
 ¾ rubla – 5 złotych